Kankaanranta est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Aksel Kankaanranta (né en 1998), chanteur finlandais
 (née en 1929), femme politique et première dame finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois